

Patronyme 
 Old Hoss Radbourn, de son vrai nom Charles Radbourn (1854-1897), joueur de baseball américain ;
 Salim el-Hoss (1929-), homme politique libanais sunnite ;
 Gabriel Hoss (19?-), réalisateur canadien ;
 Nina Hoss (1975-), actrice allemande ;
 Vincent Hoss-Desmarais (1976-), acteur canadien.

Autres 
 Boss Hoss, motos de type chopper équipées d'un moteur V8 Chevrolet ;
 Galerie Marwan Hoss ;

Paronyme 
 Maria Crescentia Hoess, religieuse ;
 Rudolf Höss.

Homonymie
Homonymie de patronyme